Thomas Carmoy (né en 2000), athlète belge.
 Guy de Carmoy (1907-1997), économiste français.

Voir aussi 
 Hôtel de Carmoy, en Bretagne.